Plusieurs villes ou communes possèdent une Rue de l'Évêché (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme généralement a son origine dans la présence d'un palais épiscopal ou d'une cathédrale dans la rue.

En  
Rue de l'Évêché, à Liège ;
Pont de l'Évêché, à Namur; 
Rue de l'Évêché, à Nivelles

En 
Rue de l'Évêché, à Angoulême ;
Rue de l'Évêché, à Annecy le Vieux;
Rue de l'Evêché, à Bastia (Corse)
Rue de l'Évêché, à Carpentras ;
Rue de l'Ancien-Évêché, à Laval ;
Rue de l'Évêché à Marseille ;
Rue de l'Évêché à Nantes ;
Rue de l'Evêché, à Saint-Dié-des-Vosges ;
Place de l'Evêché, à Saint-Pol-de-Léon; 
Rue de l'Évêché à Vannes

En  
Rue de l'Évêché, à Genève

Homonymie
Eveche
Eveche